Германская армия — просторечное название вооружённых сил Германии, в различные периоды истории:
 Германская имперская армия
 Рейхсвер
 Вермахт
 Бундесвер
 Сухопутные войска Германии
 Национальная народная армия